Stolow ist der Familienname von:
 Henry Stolow (1901–1971), Briefmarkenhändler

Stołów ist
 ein Berg in Polen, siehe Stołów

Siehe auch:
 Stoloff